Campoverde- frazione del comune italiano di Salò 
 Campoverde – frazione del comune italiano di Aprilia
 Distretto di Campoverde – distretto del Perù nella provincia di Coronel Portillo